XXXVIII чемпионат СССР по волейболу среди клубных команд ДСО и ведомств (класс «А») проходил с января по ноябрь 1976 года.

В соревнованиях I группы приняли участие команды из 4 союзных республик:
РСФСР (ЦСКА, «Автомобилист» Ленинград, «Буревестник» Москва, СКА Ростов-на-Дону, «Динамо» Москва); УССР (ЧГС Одесса, «Локомотив» Киев, «Звезда» Ворошиловград, «Локомотив» Харьков, «Автомобилист» Днепропетровск); ЛатССР («Радиотехник» Рига); КазССР («Буревестник» Алма-Ата).

Команды провели двухкруговой турнир по туровой системе.

Одержав 7-ю победу подряд, ЦСКА установил новый рекорд союзных первенств, побив собственное предыдущее достижение (6 побед подряд в 1958-1966 годах). «Звезда» (Ворошиловград) во второй раз выиграла медали.

I группа

II группа 
1. «Мотор» Минск
2. «Автомобилист» Грозный
3. «Динамо» Ленинград
4. «Динамо» Ташкент
5. «Куроапаратура» Вильнюс
6. «Автомобилист» Куйбышев
7. «Калев» Таллин
8. «Гидротехник» Кишинёв
9. Команда Баку
10. «Буревестник» Тбилиси
11. ДСК Фрунзе
12. СКИФ Ереван.

«Автомобилист» (Днепропетровск) покидает I группу. Его место в расширенном до 13 команд турнире займут победитель турнира II группы «Мотор» (Минск), а также «Спартак» (Петропавловск-Камчатский).

Призёры 
 ЦСКА (Москва): Виктор Борщ, В. Волошко, Леонид Зайко, Владимир Кондра, Вильяр Лоор, А. Максименко, Олег Молибога, Анатолий Полищук, Владимир Путятов, Александр Савин, Юрий Старунский, Ефим Чулак. Тренер — Юрий Чесноков.

 «Автомобилист» (Ленинград): А.Балашов, Фёдор Барчуков, Александр Визжачёв, В.Воронов, Владимир Дорохов, Александр Ермилов, Вячеслав Зайцев, Юрий Кузнецов, В.Ребров, Александр Сапрыкин, С.Хлобыстов, А.Хохлов. Тренер — Анатолий Федотов. 

 «Звезда» (Ворошиловград): В.Золотарёв, Борис Ивлев, Валерий Кривов, Фёдор Лащёнов, С.Маценко, А.Мителлаев, А.Назаренко, М.Огира, М.Раздабара, В.Слепцов, В.Халецкий, Н.Хорунжий. Тренер - Евгений Северов.

Список 24 лучших волейболистов СССР 
Виктор Борщ (ЦСКА Москва);
Александр Визжачев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Дорохов («Автомобилист» Ленинград);
Александр Ермилов («Автомобилист» Ленинград);
Вячеслав Зайцев («Автомобилист» Ленинград);
Владимир Кондра (ЦСКА Москва);
Валерий Кривов («Звезда» Ворошиловград); 
Фёдор Лащёнов («Звезда» Ворошиловград); 
Вильяр Лоор (ЦСКА Москва);
Олег Молибога (ЦСКА Москва);
Юрий Нечушкин (МВТУ Москва);
А. Орлов («Дорожник» Алма-Ата); 
Анатолий Полищук (ЦСКА Москва);
Владимир Путятов (ЦСКА Москва);
П. Романов («Динамо» Москва);
Александр Савин (ЦСКА Москва);
Александр Сапрыкин («Автомобилист» Ленинград);
Павел Селиванов («Радиотехник» Рига);
Юрий Старунский (ЦСКА Москва);
Владимир Уланов (МВТУ Москва);
Н. Хорунжий («Звезда» Ворошиловград); 
Владимир Чернышёв (МВТУ Москва);
Ефим Чулак (ЦСКА Москва);
П. Якушев (МВТУ Москва).

Литература 
 
 Волейбол: Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

1976 год в волейболе
Чемпионаты СССР в 1976 году